Sharīf
 Sharif della Mecca – sceriffo incaricato di mantenere l'ordine e tutelare la sicurezza nella città di Mecca e nei suoi dintorni
 Sharif (nome) – antroponimo maschile
 Abdallah Sharif –  calciatore libico
 Nawaz Sharif – politico pakistano
 Omar Sharif – nome d'arte di Michel Dimitri Shalhub
 Shehbaz Sharif – politico pakistano